Евгения Медведева:

 Медведева, Евгения Армановна (1999) — российская фигуристка 
 Медведева-Арбузова, Евгения Владимировна (1976) — российская лыжница